Giorgi Gvelesiani – calciatore georgiano, difensore
 Romanoz Gvelesiani – pittore georgiano
 Sulhan Gvelesiani – cantante georgiano
 Vakhtang Gvelesiani – calciatore georgiano